Вовнянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Вовнянська сільська рада — Полтавська область, Миргородський район
 Вовнянська сільська рада — Сумська область, Шосткинський район